Инвернесс (англ. Inverness Castle; шотл. Caisteal Inbhir Nis) — средневековый замок, который расположен на территории современной Шотландии. Крепость Инвернесс занимает стратегически важное положение в устье реки Несс (англ. River Ness), поэтому она регулярно оказывалась в центре различных вооружённых конфликтов. Сам замок закрыт для посещений общественности (открыта только территория вокруг замка).

География 
Крепость Инвернесс находится в городе Инвернесс (англ. Inverness) на северо-востоке Шотландии, в области Хайленд, в Великобритании.

Замок построен на скале, возвышающейся над рекой Несс, вытекающей из озера Лох-Несс и впадающей в залив Мори-Ферт (англ. Moray Firth, шотл. An Cuan Moireach, Linne Mhoireibh).

История

До XVI века 
Замок Инвернесс, был построен из дерева в XI веке, приблизительно в 1057 году по указу короля Шотландии Малкольма III.

В начале XIV века в 1310 году во время войны за независимость король Роберт I разрушил замок.

В 1429 году случился конфликт между Александром Макдональдом (англ. Alexander of Islay или Alexander MacDonald) и королём Шотландии. Александр сжёг город Инвернесс и осадил королевскую крепость Инвернесс, но не смог её захватить.

Во время правления королевы Марии Стюарт 
С 1548 года по 1562 год констеблем замка был Джордж Гордон — 4-й граф Хантли (1514-1562). 9 сентября 1562 года, когда Мария (англ. Mary I Stuart, гэльск. Màiri Stiùbhart) — Королева Шотландии посетила Инвернесс, Александр Гордон по приказу Джорджа Гордона не открывал ворота замка. Впоследствии замок был осажден сторонниками королевы (Кланом Манро и Кланом Фрейзером). Осада длилась три дня и когда крепость пала, Александр Гордон был повешен за государственную измену. Некоторых ключевых персон гарнизона посадили в тюрьму, а других просто отпустили. Королева отдыхала в замке Инвернесс несколько дней. 14 сентября 1562 года, отправилась в Дворец Спайн, что находится на севере Шотландии.

XVII — XVIII века 

22 февраля 1649 года англичане под предводительством короля Чарльза II и его командующих вступили на территорию замка Инвернесс, откуда они изгнали гарнизон, а потом снесли стены и фортификационные сооружения. 

В 1650 году во время Гражданской войны в Шотландии случилась осада Инвернесса. Льюис Гордон — 3-й Маркиз Хантли, безуспешно осаждал замок, под руководством роялиста Джеймса Грэма (англ. James Graham) — 1-го Маркиза Монтроза.

В 1665 году народ Инвернесса устроил бунт, впоследствии которого было серьёзно ранено несколько человек из Клана Макдональд. В 1689 году бунт образовался снова и Клан Макдональда решил осадить крепость. В осаде на стороне нападавших присутствовало около 900 человек. Они разграбили город и захватили несколько заложников. Благодаря посредничеству Джона Грэма — 1-го Виконта Данди, выкуп был заплачен и пленники были отпущены.

Во время восстаний якобитов 
В ноябре 1715 года во время восстания якобитов в городе Инвернесс, замок был захвачен Кланом Маккензи, под руководством сэра Джона Маккензи Коула (англ. John McKenzie Cole), который поддерживал мятежников. Саймон Фрейзер — 11-й лорд Ловата, осадил крепость (таким образом поддержав Клан Роуз и Клан Форбс в их тяжёлое время). На следующий день сэр Джон Маккензи Коул согласился сдать замок Инвернесс. Условия сдачи крепости были таковы:
 Избежание пленения;
 Возможность присоединиться к армии Джона Эрскина (англ. John Erskine). На то время он был графом Марта, а также лидером армии якобитов.
Крепость Инвернесс была расширена, усилена и модернизирована генералом Джорджем Уэйдом (англ. George Wade) в 1725 году. Но в 1746 году замок был разрушен армией якобитов.

В 1746 году замок был осаждён якобитами во время их второго восстания. Защитники форта были бессильны против хорошего вооружения якобитов и поэтому майор Джордж Грант сдал форт 21 февраля того же года.

Архитектура 

Крепость, построенная из красного песчаника, была возведена архитектором Уильямом Берном в 1835 году на месте фундамента старого форта, чтобы служить, как зал графства Инвернесс и быть центром для высокого суда и совета. Фундамент старого замка был немного восточнее. Замок состоит из двух зданий. Первое здание закрыто, а второе здание (Северный блок) используется как суд шерифа. Хотя когда его построили в 1848 году, оно использовалось, как тюрьма Инвернесса.

Единственным доказательством того, что замок существовал здесь ещё до реконструкции в 1835 года, является часть старой стены и колодец. Колодец более раннего замка был расположен между двумя зданиями, и со временем превратился в руины, но в 1909 году его восстановили.

На территории перед замком стоит статуя якобинской героини — Флоры Макдональд и её собаки. Статуя была возведена в 1899 году.

См. также 
 Малькольм III
 Мария Стюарт
 Якобитское восстание (1745)
 Список замков Шотландии

Примечания

Ссылки 
 Информация про замок на сайте Scotland.com 
 Информация про замок на сайте Electricscotland.com
 Новость про замок на сайте bbb.com
 Информация про замок на сайте Castleuk.net

Замки, построенные в XI веке
Замки Хайленда